Dorfkirche Stolzenhain steht für Kirchen 

in Brandenburg:
  Dorfkirche Stolzenhain (Röderland), Landkreis Elbe-Elster
  Dorfkirche Stolzenhain (Schönewalde), Landkreis Elbe-Elster

in Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Stolzenhain (Droyßig), in Droyßig, Burgenlandkreis